wynik dodawania
 suma szeregu
 znak sumy (Σ)
 całka oznaczona – uogólnienie sumy
 suma zbiorów
 suma wektorów
 suma (algebra liniowa)
 summa – dzieło obejmujące całokształt pewnej dziedziny wiedzy
 w katolicyzmie: uroczysta msza odprawiana w niedziele i święta
 suma – sztuczny język stworzony przez Barnetta Russella
 suma kontrolna
 suma prosta
 Suma – miasto w Meksyku na półwyspie Jukatan